Som puede referirse a:

 Som kirguís, la moneda de curso legal en Kirguistán.
 Som uzbeko, la moneda de curso legal en Uzbekistán.
 Som, la marca comercial para particulares de la empresa de telecomunicaciones Andorra Telecom.
 Som Energia, una cooperativa de producción y consumo de energías renovables española.

También las siglas SOM pueden hacer referencia a:

 Mapa autoorganizado, por las siglas de su nombre en inglés Self-Organizing Map, tipo de red neuronal artificial no supervisada.
 Skidmore, Owings and Merrill, estudio de arquitectura estadounidense.

Enlaces externos